Die Landeskarte der Schweiz ist das amtliche topografische Kartenwerk der Schweiz und wird vom Bundesamt für Landestopografie produziert und herausgegeben.

Aufbau des Kartenmaterials 

Die Karten basieren auf einer schiefachsigen, winkeltreuen Zylinderprojektion (Mercatorprojektion) mit einem eigenen Schweizer Koordinatensystem (CH1903+). Alle Kartenblätter mit Ausnahme der kontinuierlich aktualisierten digitalen 1:10'000-Karte werden in einem Zyklus von ca. sechs Jahren komplett nachgeführt.

1938 wurde mit der Ausgabe von neuen Karten begonnen, welche die alten Dufour- und Siegfriedkarten ablösen sollten. Sie erschienen zunächst im Massstab 1:50'000; ab 1952 im Massstab 1:25'000 und ab 2016 digital im Massstab 1:10'000. Zudem wurden weitere Generalisierungen in kleinere Massstäbe vorgenommen. Mit jedem Massstab wurde die ganze Schweiz abgedeckt. 1979 wurde mit der Ausgabe der letzten 25'000er-Karte das Werk vollendet, ehe 2016 das Werk um die 10'000er-Karte ergänzt wurde.

Die topografischen Karten werden in folgender Massstabsreihe herausgegeben:

Die normalen Kartenblätter sind rastermässig angeordnet. Zusätzlich gibt es Zusammensetzungen über Blättergrenzen um Agglomerationen herum oder in touristischen Gebieten. Viele der Kartenblätter im Massstab 1:50'000 gibt es auch als Wanderkarten (mit hervorgehobenen Wanderwegen) oder Skitourenkarten.

Das Bundesamt für Landestopografie gab auch folgende digitale Produkte heraus: 1:25'000 auf DVD (Swiss Map 25), Landeskarte 1:50'000 auf DVD (Swiss Map 50), Landeskarte 1:100'000 auf CD-ROM (Swiss Map 100). Für professionelle Anwendungen gibt es  digitale Landschaftsmodelle als Pixelkarten für alle Massstäbe, digitale Landschaftsmodelle als Vektordaten basierend auf den Landeskarten 1:10'000 (Swiss Map Vector 10), 1:25'000 (VECTOR25) und 1:200'000 (VECTOR200), digitale Höhenmodelle mit Maschenweiten 25 m (DHM25) und 2 m (DOM / DTM-AV).

Für die Schweizerkarten gilt der Repère Pierre du Niton im Hafen von Genf als Ausgangspunkt für die Höhenmessung.

Landeskarte der Schweiz online 
Das seit Juni 2008 in Kraft stehende Geoinformationsgesetz des Bundes verlangt, dass sämtliche Geoinformationsdaten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden müssen, soweit nicht die Privatsphäre oder höhere Landesinteressen dem entgegenstehen. Seit dem 19. August 2010 (silent go live 1. Januar 2010) steht das ganze Landeskartenmaterial unentgeltlich auf dem Internet zur Verfügung. Da die Betriebskosten dank Open-Source-Software gering sind, ist das Angebot gebührenfrei.

Dieses Kartenmaterial ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Zuerst erscheint die Übersichtskarte im Massstab 1:1'000'000. Durch Zoomen wird der Kartenmassstab stufenlos bis 1:10'000 vergrössert. Verschiedene Ebenen können eingeblendet werden. Dazu gehören z. B. historische Karten und Luftbilder, Wanderwege, die Standorte von Mobilfunkantennen, verschiedene Gefahrenkarten sowie die Postadressen und Hausnummern aller Gebäude. Bereits heute können alle rund 300'000 Namen (Ortsbezeichnungen, Flurnamen usw.), die auf der Karte verzeichnet sind, über eine Suchmaske aufgerufen werden.

Neue Gestaltung ab 2014 
Die Darstellung der Karten 1:25'000 wurde ab 2014 beginnend mit dem Kartenblatt Olten aktualisiert. Die 1952 eigens entworfene Landeskarten-Schrift ist durch die Frutiger abgelöst worden, die 1:10'000-Karte folgte 2016 im gleichen Stil.

Die Aktualisierung aller Massstäbe wurde mit der Publikation der beiden Kartenblätter Oberwallis und Sopraceneri im Massstab 1:100'000 Anfang 2021 abgeschlossen.

Siehe auch 
 Liste von Kartenwerken
 Zeitreise (Geodaten)

Weblinks 
 map.geo.admin.ch – Online-GIS
 Viewer «Zeitreise» (Alte Landeskarten)

Einzelnachweise 

Kartografisches Werk (Schweiz)